L’île aux Serpents est le nom de deux îles :
 l'île aux Serpents de la république de Maurice (océan Indien) ;
 l'île aux Serpents du Sénégal (océan Atlantique).

C'est aussi un surnom donné à deux autres îles à cause de leur nombreuse population de serpents : 
 l'île de Queimada Grande du Brésil (océan Atlantique) ;
 l'île de Golem Grad de la Macédoine du Nord (lac Prespa).

Par erreur, il peut être attribué à l'île des Serpents de l'Ukraine (mer Noire).

Par ailleurs, « l'île aux Serpents » est le nom d'un parc à thème de La Trimouille (Vienne), et ce peut être la traduction du titre d'un film sud-africain réalisé par Wayne Crawford, sorti en 2002 : Snake Island.

Homonymie d'îles